В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Tulsa 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Лорі Макніл здобула титул, у фіналі перемігши Бет Герр 6-0, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Лариса Нейланд (2-ге коло)
  Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
  Бетсі Нагелсен (2-ге коло)
  Лорі Макніл (переможниця)

 Венді Вайт (чвертьфінал)
 Марін Луї-Гарпер (чвертьфінал)
 Світлана Чернєва (1-ше коло)
 Джанін Тремеллінг (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Tulsa